Mr. Broadway – film statunitense del 1933 diretto da Johnnie Walker
Mr. Broadway – film statunitense musical del 1957 diretto da Sidney Lumet
Mr. Broadway – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1964